Вьюни́шник (вьюшник, вьюничник, вьюне́ц, вьюни́ны, вью́нство, вьюни́тство, юни́ны, юне́ц, окликание молодых) — русский обходной обряд, целью которого было коллективное чествование и поздравление молодожёнов, вступивших в брак в течение года. Вьюнишник завершал длительный период послесвадебных обрядов, а также вписывался в систему восточнославянских весенних обрядовых обходов, входил в одну группу с хороводными величаниями и некоторыми другими формами поздравления молодожёнов. Трактуется исследователями как обычай, фактически закрепляющий переход молодожёнов в новую социальную категорию путём их «окликания», или публичного оглашения. Обряд был аналогом белорусского волочения на Пасху.

Обряд проводился обычно на Пасхальной неделе, на Красную горку, а также в субботу или воскресенье следующей Фоминой недели.

Этимология 
Синонимом слова вьюн является венок. Они, как считает Ф. И. Буслаев, однокоренные и происходят от слова вить. В Петрозаводском уезде Олонецкой губернии вьюнками называли венки из цветов и трав. Слово вьюнок в значении венок известно в Орловской, Костромской, Вологодской, Костромской, Вятской и Архангельской губерниях. Синонимом к слову венок было вено. На Урале венок из цветов для невесты назывался венец. Таким образом, областные наречия подтверждают синонимичность слов вьюн и венок. В свою очередь, слово венок имело значение: девичий головной убор (юж.-слав.), венчание (псков.), супружеская пара (западно.-сиб.). Венницей называли невесту старообрядцы в Стародубье. Слово вено употреблялось в Курской, Рязанской и Нижегородской губерниях. Венец уронить — означало в Вятской губернии нарушить супружескую верность. В Архангельской губернии венца смотреть означало смотреть на свадьбу. Имеющиеся материалы говорят о том, что содержательный смысл слов венок—вьюн—вено—венец совпадает и они указывают на любовные и семейно-брачные отношения. Отсюда название молодых вьюном и вьюницей, или в Сибири венком. Вероятно, поэтому обходные обряды Фоминой недели стали называться вьюнишниками.

Татьяна Агапкина считает, что «витьё (куручение)» является фольклорной метафорой начала, зарождения жизни, умножения.

В то же время, по мнению Елены Мадлевскаой, название обряда связано с обращениями к молодым «вьюнец» и «вьюница», или в другой огласовке — «юнец» и «юница», которые использовались при окликании; в некоторых местностях новобрачных так называли на второй день после венчания.

Обряд 

У русских этот обычай был распространён по всему Верхнему и Среднему Поволжью. Его южная граница — Самарское и Казанское Поволжье, северная — юг Вологодчины. Песни, сопровождавшие обряд, назывались вьюнцами. Обычно вьюнинами заканчивался годовой цикл послесвадебных гостеваний и праздников. Молодожёны становились полноправными членами общества семейных людей.

В Тамбовской губернии молодых поздравляли с Пасхой на пасхальной неделе или в Фомино воскресенье.

В Ростовском уезде Ярославской губернии вьюнины отмечались в Фомино воскресенье (на Красную горку), в Нижегородской губернии — в субботу Светлой недели, а иногда и на Фоминой. Жених за исполнение вьюнишных песен раздавал детям небольшие пряники, называемые, как и сам ритуал, вьюнцами.

Обряд напоминал зимнее колядование. Весёлая нарядно одетая толпа, собравшись в условленном месте, двигалась из конца в конец селения и начинала «искать вьюнца и вьюницу» (молодых). Причём молодёжь это делала утром, а семейные мужчины и женщины — вечером. Стучались под окном с особым припевом-причетом: «Вьюн-вьюница, отдай наши яйцы!» Где нет молодожёнов, там от непрошеных гостей отделывались тем, что, подавая несколько яиц, христосовались с кем-нибудь из них. Где же молодая пара, — там пелись специальные песни:

На горе было горе,
У Ивана на дворе.
Вьюнец- молодец,
Вьюница, эй, молодая!
Вырастало деревце
Да кипарисовое.
Как во этом деревце
Да три угодьица:
По вершине деревца
Да соловей песни поёт,
Посередь-то деревца
Да пчелы яры гнезда вьют
По корень-то деревца
Да тут беседушка стоит,
Во беседушке сидит
Да удалой-от молодец,
Молодой-от молодец
Да Иванушка господин.
Иванушка господин
Да с молодой своей женой,
С молодой своей женой
Да с Прасковьей молодой.

Девицы разыгрывали хороводы, а молодцы бились на кулачках и боролись один на один, песни пели перед таким домом до тех пор, пока виновники торжества не выйдут к ним сами и не вынесут угощения: яиц, пива, мёда, орехов, пряников, иногда денег детворе. После этого старшый из певунов-весельчаков затягивал благодарственную песню:

Ещё здравствуй, молодой,
С молодой своей женой!
Спасибо тебе, хозяин,
С твоей младой-младешенъкой
Хозяюшкою счастливою —
На жалованьи,
На здравствованьи!

Хор молодых голосов после каждого стиха подпевал: «Вьюнец-молодец, молодая!» — чем и кончалось чествование новобрачных и шли до другого дома молодожёнов, где всё действо повторялось.

Вьюнишные песни 
Вьюнишные песни (вьюницкие песни, вьюнцы) — величальные песни, исполняемые в составе обходного обряда вьюнишника молодым (вьюницу и вьюнице), обычно в субботу или воскресенье Фоминой (послепасхальной) недели или в субботу Светлой недели. Песни содержали величание дома молодых, который описывался в идеализированных формах, в символических образах рисовались согласие, достаток, счастье молодой семьи.

Вьюнишные песни, исполнявшиеся взрослыми, состоят из трех частей: зачин (обращение с просьбой разрешить окликать молодых, описание того, как окликальщики искали двор молодых, и т. п.), основная часть — эпическая, в которой высказывались пожелания благополучия; и заключение с просьбой о вознаграждении. Специфические их черты — характерный припев типа «Вьюнец молодой, вьюница молодая!», который и является собственно окликанием, а также центральный образ песни, содержащий мотив трёхчастного «мирового дерева», растущего посреди двора молодожёнов; особо отмечаются его вершина, середина и корень. Дерево и его описание соотносятся с основными этапами свадебного ритуала и браком (сговор, молодая семья, брачная жизнь).

Под корень деревца
Да тут беседушка стоит,
Во беседушке сидит
<…> Иванушка господин
Да с молодой своей женой.

Вьюнишные песни имеют традиционный для обходных песен зачин (обращение с просьбой разрешить окликать молодых, описание того, как окликальщики искали двор молодых, и т. п.), а завершаются типовой просьбой о вознаграждении. Характерный припев «Вьюнец молодой, вьюница молодая!» является окликанием, а мотив трехчастного «мирового дерева» — центральным образом песни:

Под корень деревца
Да тут беседушка стоит,
Во беседушке сидит < . . . >
Иванушка господин
Да с молодой своей женой

См. также 

 Обходные обряды славян
 «Окликанье молодых» в субботу Светлой недели
 Волочебный обряд
 Молодожёны (молодые)
 Вьюн на воде

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Гусарова Т. В., Тихомирова Е. В. Весенний обряд чествования молодожёнов // Календарные праздники и ритуалы
  
 
 Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. Учебное пособие для ВУЗов — : Высшая школа, 1989—320 с. — ISBN 5-06-000261-6

Ссылки 
 Окликание молодых — «вьюнины» // Круглый год. Обрядовая поэзия.
 Вьюнишник
 Костромской обряд окликания молодых «вьюнец» (culture.ru)

Русские обряды
Обходные обряды славян